Нуну Мигел Фигейреду Афонсу (; родился 6 октября 1974 года в Оэйраш, Португалия) — португальский футболист, защитник. Участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Клубная карьера 
Афонсу — воспитанник клубов «Эштрела Амадора» и лиссабонской «Бенфики». В 1993 году он дебютировал за основу «орлов» в Сангриш лиге. В том же году Нуну стал чемпионом Португалии, хотя провёл всего один матч. В 1994 году он покинул «Бенфику» и в поисках игровой практики выступал за «Белененсиш» и «Кампорайренсе». В 1996 году Афонсу решил попробовать свои силы за пределами Португалии и перешёл в испанскую «Саламанку», но опять столкнулся в высокой конкуренцией и по окончании сезона вернулся на родину.

В Португалии он продолжил выступать за клубы второго эшелона. Поиграв за «Пасуш де Феррейра», «Маритиму», «Авеш», «Оливейренсе» и «Виторию Сетубал», Нуну вновь поехал в Испанию, подписав контракт с командой одного из низших дивизионов «Дитер Зафра». В 2003 году Афонсу завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
В 1993 году в составе молодёжной сборной Португалии Нуну принял участие молодёжном чемпионате мира в Австралии. 

В 1996 году Афонсу в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии и Аргентины.

Достижения 

Командные

 «Бенфика»
 Чемпионат Португалии по футболу — 1993/1994

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Оливейренсе»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Белененсеш»